PLQ steht für:
 Parti libéral du Québec, eine politische Partei in der kanadischen Provinz Québec
 Flughafen Palanga (IATA-Code)

plq steht für:
 Palaische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung